Тракайский (Трокский, Троцкий) замок — один из трёх замков в Тракае (Троках) и его окрестностях:

 Островной замок Витовта (полностью воссоздан)
 Полуостровной замок Кейстута (частично воссоздан)
  Гедимина (место рождения Витовта в Старых Троках; не сохранился)